Туарма — топоним в России:
 Туарма (река) — река, приток Барыша, бассейн Волги.
 Туарма (село) — село, Шенталинский район, Самарская область.

См. также 
 Сельское поселение Туарма